Алекса́ндр Бе́ргстрём (; ) — шведский хоккеист, нападающий.

Карьера 
Начал карьеру во втором по значимости рангу шведском чемпионате Allsvenskan в клубе «Рёгле», в котором провел провел 4 сезона, с 2002 по 2006 года. Сезон 2006—2007 Александр провел в третьем по значимости рангу шведском чемпионате за клуб Olofströms IK, в котором был на ведущих ролях. После одного сезона в Olofströms, Александр вернулся во второй по значимости рангу шведский чемпионат и провел 2 сезона с 2007 по 2009 года в команде «Оскарсхамн». После провел 2 сезона 2009—2011 в команде «Буос». Сезон 2011—2012 провел в родном для себя клубе «Рёгле», поле которого на один сезон перебрался в «Мальмё». С сезона 2013 по 2016 выступал за команду «Карлскруна», с которым пробился в сильнейшую шведскую хоккейную лигу SHL. В сезоне 2017—2018 Александр Бергстрём выступал за новосибирскую «Сибирь» и стал лидером Сибири в 55 играх набрав 41 очко (21+20) и став вторым бомбардиром.

Международная 
Александр призывался под знамёна сборной для участия в этапах Еврохоккейтура в сезонах 2009/10, 2014/15, 2015/16 и 2017/18, также он выступал на Олимпийских играх 2018 в составе сборной Швеции в 4 играх набрав 1 очко (0+1).

Статистика выступлений 
 Последнее обновление: 20 декабря 2017 года

Хоккеисты Швеции
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные нападающие
Игроки ХК «Рёгле»
Игроки ХК «Оскарсхамн»
Игроки ХК «Бурос»
Игроки ХК «Мальмё Редхокс»
Игроки ХК «Карлскруна»
Игроки ХК «Сибирь»
Игроки ХК «Трактор»
Игроки сборной Швеции по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2018 года